Egerszegi Tamás (Dunakeszi, 1991. augusztus 2. –) magyar labdarúgó, a III. Kerületi TVE középpályása.

Pályafutása 
Egerszegi Tamás pályafutását  szülővárosában kezdte, a Dunakeszi VSE-ben, majd 2002 és 2010 között az Újpest utánpótlás akadémiájának tagja volt. 2010-ben írta alá első profi szerződését a budapesti csapattal. 2012 tavaszán kölcsönben a Siófok játékosa lett, itt 23 bajnokin lépett pályára abban a fél szezonban. Kölcsönben megfordult még a belga Sint-Truiden és a Gyirmót csapatainál is, de a belga klub színeiben tétmérkőzésen nem lépett pályára.  Az Újpest csapatában harmincöt bajnokin egyszer volt eredményes, majd 2014 januárjában a Diósgyőri VTK igazolta le.

A miskolci klubban alapember lett, két szezon alatt negyvennégy bajnokit játszott, ezeken pedig négyszer volt eredményes. DVTK-val 2014-ben Ligakupát nyert, valamint abban a szezonban kupadöntőt játszott, amit elveszítettek korábbi csapata, az Újpest ellen. A 2016–2017-es bajnoki idényt az élvonalban újonc Mezőkövesdnél töltötte, és huszonhét bajnokin lőtt két góllal segítette bennmaradáshoz csapatát. 2017 nyarán újból légiósnak állt és a lengyel másodosztályban szereplő Miedź Legnicához szerződött. Fél idény alatt tíz bajnokin kapott játéklehetőséget, majd 2018 januárjában elfogadta a Vasas SC ajánlatát és hazaigazolt. 2018 augusztusában a Paks játékosa lett. 20 bajnoki mérkőzésen lépett pályára a 2018-2019-es szezonban. A 2019–2020-as idényre a Budapest Honvéd vette kölcsön. Az ezt követő időszakban rövid ideig a Diósgyőri VTK és a Győri ETO labdarúgója is volt, 2021 nyarán pedig a másodosztályba feljutó III. Kerületi TVE-hez írt alá fél plusz egy évre.

Sikerei, díjai 
Diósgyőri VTK
Magyar kupa döntős: 2013-14
Magyar ligakupa győztes: 2014

Statisztikái
Legutóbb 2019. május 19-én lett frissítve.

Jegyzetek

Források 
 
 
 
 

Egerszegi
Egerszegi
Egerszegi
A BFC Siófok labdarúgói
1991-ben született személyek
Dunakesziek
A Gyirmót SE labdarúgói
A DVTK labdarúgói
A Mezőkövesdi SE labdarúgói
A Vasas labdarúgói
A Paksi FC labdarúgói
Élő személyek
Az NB I labdarúgói
A Budapest Honvéd FC II labdarúgói
A III. kerületi TVE labdarúgói